

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom.
 Elise Breuer (1872–après 1914), soprano allemande ;
 Grit Breuer (1972-), athlète allemande ;
 Jacques Breuer (1956-), acteur allemand ;
 Jean Breuer (1919-1986), coureur cycliste belge ;
  (1951-), coureur cycliste allemand ;
  ;
 Leo Breuer (1893-1975), peintre, dessinateur et illustrateur allemand ;
 Marcel Breuer (1902–1981), architecte et designer américain ;
 Michel Breuer (1980-), footballeur néerlandais ;
 .

Astronomie 
 (11583) Breuer, astéroïde de la ceinture principale.

Mode 
 Breuer, marque française de prêt-à-porter masculin.

Homonymie de patronyme